Sulyok Imre (16. század) erdélyi kancellár 1576–1578 között
 Sulyok Imre (1912–2008) zeneszerző